Dublerzy – polski film z 2006 roku w reżyserii Marcina Ziębińskiego
 Dublerzy – polski serial telewizyjny z 2006 roku w reżyserii Marcina Ziębińskiego

Zobacz też 
 Dubler